Герб Миха́йловского сельского поселения — упрощённое наименование герба нескольких сельских поселений России:

 Герб Михайловского сельского поселения — Курганинский район Краснодарского края
 Герб Михайловского сельского поселения — Северский район Краснодарского края
 Герб Михайловского сельского поселения — Калининский район Тверской области